El Pic del Bolafic és una muntanya de 1.029,2 metres situada entre les comunes de Ceret i Morellàs i les Illes, totes dues a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Formava el límit meridional de la desapareguda comuna de Palol, integrada a mitjan  en la de Ceret.

Està situat a la zona sud-est del terme ceretà i al sud-oest del de Morellàs i les Illes, a l'antic terme comunal de les Illes. És al nord-est del Coll de Fontfreda, al nord del Mas del Comó i al nord-oest de la Selva i de les Illes.

Pel Pic del Bolaric passen diverses rutes excursionistes d'aquesta zona dels Pirineus.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 El Pic del Bolaric a Facebook

Muntanyes de Ceret
Muntanyes de Morellàs i les Illes